Graceland peut faire référence à:

 Graceland, résidence d'Elvis Presley
 Université Graceland, université privée américaine
 Cimetière de Graceland, un cimetière de la ville de Chicago
 Graceland, album de Paul Simon
 Graceland, chanson de Paul Simon
 Graceland, série télévisée